Can Lledó (Bigues), masia al poble de Bigues (Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Can Lledó (Lliçà d'Amunt), masia al municipi de Lliçà d'Amunt 
 Can Lledó (Teià), masia del  al municipi de Teià (Maresme) 
 Can Lledó Nou, masia al municipi de Súria (Bages)